Municipio de Grover puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Grover (condado de Baxter, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Baxter.
 Municipio de Grover (condado de Franklin, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Grover (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Renville.
 Municipio de Grover (condado de Wayne, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Grover (condado de Johnson, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Johnson.